Yawa steht für:
 Yawa (Sprache) (ISO-639-3-Code yva), Papuasprache auf Yapen, Indonesien

Yawa ist der Familienname folgender Personen:
 Xolile Yawa